Ocariz bzw. Ocáriz ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Ocariz (* 1971), venezolanischer Politiker
 Fernando Ocáriz Braña (* 1944), spanischer römisch-katholischer Priester, Theologe, Prälat des Opus Dei und Autor